Johan van Oldenbarnevelt, grand pensionnaire de Hollande, magistrat intègre, négociateur habile et ardent ami de la liberté de son pays qui laissa deux fils René et Guillaume

Source

Voir aussi 
 Île Barnevelt, située en Terre de Feu, a été nommée en hommage à Johan van Oldenbarnevelt